Guarda ima više značenja:
 Guarda
 Guarda, Bologna
 Guarda, Ferrara
 Guarda, Treviso